Kalaba peut désigner: 
 Kalaba, un autre nom pour le kaolin
 Kalaba-X, une langue construite
 Dušan Kalaba (1996-), un coureur cycliste serbe
 Rainford Kalaba (1986-), un footballeur zambien

Références